Uadi, rius que es formen per pluges
 Vadi o Wadi, capital de l'estat de Savantvadi o Sawantwadi